

Geografia

Austria 
 Großengersdorf – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Klein-Engersdorf – ex comune ora frazione di Bisamberg, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)